Copeland kan syfta på:

 Copeland (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Copeland (efternamn) - ett engelskt efternamn samt personer med namnet
 Copeland (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp

Geografi

Australien 

 Copeland, New South Wales, ort, Gloucester Shire, 
 Copeland Gully

Grönland
 Copeland Fjord
 Copeland Gletscher
 Kap Copeland

Storbritannien
 Copeland, Cumbria, distrikt i England
 Copeland Sound

USA 

 Copeland, Oklahoma, ort, Delaware County, 
 Copeland, Kansas, ort, Gray County,

Se även
 Copeland Islands – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar